Nitzschke ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Nitzschke (* 1944), deutscher Psychoanalytiker und Historiker der Psychoanalyse
 Bruno Nitzschke (1892–1956), deutscher Politiker (Ost-CDU), MdL Sachsen-Anhalt
 Emil Nitzschke (1870–1921), deutscher Politiker (NLP, DDP)
 Ernst Nitzschke (1855–1924), deutscher Weber, Gastwirt und Reichstagsabgeordneter
 Hans Nitzschke (1903–1944), deutscher Maler und Architekt, Mitbegründer der Künstlervereinigung „die abstrakten hannover“
 Helmut Nitzschke (* 1935), deutscher Film- und Theaterregisseur sowie Drehbuchautor
 Herbert Nitzschke (1897–1969), deutscher Filmarchitekt und Maler
 Katrin Nitzschke (* 1955), deutsche Bibliothekarin und Kulturwissenschaftlerin
 Kurt Nitzschke (1908–1970), deutscher Radrennfahrer
 Thomas Nitzschke (* 1977), deutscher Ingenieur und Entführungsopfer
 Ulli Nitzschke (1933–2013), deutscher Boxer
 Ulrike Nitzschke (* 1958), deutsche Moderatorin, Autorin, Schauspielerin und Sängerin
 Volker Nitzschke (1928–2018), deutscher Politologe, Pädagoge und Hochschullehrer

Siehe auch:

 Nitschke